Синявский — фамилия. Известные носители:
 Синявский, Алексей Наумович (1887—1937) — украинский языковед и педагог, профессор.
 Синявский, Андрей Донатович (1925—1997) — советский писатель и литературовед, критик, политзаключенный.
 Синявский, Антон Степанович (1866—1951) — русский и советский учёный.
 Синявский, Борис Васильевич (род. 1946) — русский журналист и публицист.
 
 Синявский, Владимир Иванович (1932—2012) — советский борец.
 Синявский, Власий (род. 1996) — эстонский футболист.
 Синявский, Денис Иванович (род. 1979) — российский легкоатлет.
 Синявский, Егор Андреевич (более известен под фамилией Гран; род. 1964) — французский инженер и писатель.
 Синявский, Максим Викторович (род. 1980) — офицер Сил специальных операций, Герой Российской Федерации, полковник.
 Синявский, Михаил Исаакович (1895—1979) — советский архитектор и педагог.
 
 Синявский, Пётр Алексеевич (1943—2021) — российский писатель, поэт-песенник, композитор.
 Синявский, Семён Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Синявский, Станислав Стефанович (1947—2011) — главный архитектор ОАО «Ростовгражданпроект», почётный архитектор России.
 Синявский, Юрий Александрович (род. 1951) — казахстанский учёный гигиенист-нутрициолог.

См. также 
 Шолохов-Синявский, Георгий Филиппович (1901—1967) — советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Синявская
 Синявское
 Сенявский